Konzerthaus signifie littéralement en allemand « maison de concert », c'est-à-dire salle de concert. Par exemple :
 Konzerthaus de Berlin ;
 Konzerthaus de Dortmund ;
  ;
  ;
 Konzerthaus de Vienne.